{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (58401) - || 1995 VV13 ||15 november 1995 || Spacewatch
|-
| (58402) - || 1995 VH16 ||15 november 1995 || Spacewatch
|-
| (58403) - || 1995 WL1 ||16 november 1995 || S. P. Laurie
|-
| (58404) - || 1995 WJ7 ||27 november 1995 || T. Kobayashi
|-
| (58405) - || 1995 WN9 ||16 november 1995 || Spacewatch
|-
| (58406) - || 1995 WN18 ||17 november 1995 || Spacewatch
|-
| (58407) - || 1995 WT34 ||20 november 1995 || Spacewatch
|-
| (58408) - || 1995 XU || 12 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (58409) - || 1995 XH4 ||14 december 1995 || Spacewatch
|-
| (58410) - || 1995 YS || 17 december 1995 || N. Sato, T. Urata
|-
| (58411) - || 1995 YA2 ||21 december 1995 || NEAT
|-
| (58412) - || 1995 YX2 ||26 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (58413) - || 1995 YC8 ||18 december 1995 || Spacewatch
|-
| (58414) - || 1995 YS12 ||19 december 1995 || Spacewatch
|-
| (58415) - || 1996 AM || 11 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (58416) - || 1996 BT1 ||23 januari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (58417) - || 1996 BD2 ||25 januari 1996 || V. S. Casulli
|-
| (58418) - || 1996 BA4 ||26 januari 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58419) - || 1996 BD4 ||26 januari 1996 || R. H. McNaught
|-
| (58420) - || 1996 BU4 ||16 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (58421) - || 1996 BG5 ||18 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (58422) - || 1996 BS9 ||21 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (58423) - || 1996 BW11 ||24 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (58424) - || 1996 DL1 ||22 februari 1996 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (58425) - || 1996 DR1 ||20 februari 1996 || S. P. Laurie
|-
| (58426) - || 1996 EA2 ||15 maart 1996 || NEAT
|-
| (58427) - || 1996 EV7 ||11 maart 1996 || Spacewatch
|-
| (58428) - || 1996 EC8 ||11 maart 1996 || Spacewatch
|-
| (58429) - || 1996 FH || 16 maart 1996 || NEAT
|-
| (58430) - || 1996 FZ1 ||20 maart 1996 || NEAT
|-
| (58431) - || 1996 FV4 ||21 maart 1996 || NEAT
|-
| (58432) - || 1996 FY17 ||22 maart 1996 || E. W. Elst
|-
| (58433) - || 1996 FN18 ||22 maart 1996 || E. W. Elst
|-
| (58434) - || 1996 FQ18 ||23 maart 1996 || NEAT
|-
| (58435) - || 1996 GD5 ||11 april 1996 || Spacewatch
|-
| (58436) - || 1996 GM5 ||11 april 1996 || Spacewatch
|-
| (58437) - || 1996 GK10 ||13 april 1996 || Spacewatch
|-
| (58438) - || 1996 GR15 ||13 april 1996 || Spacewatch
|-
| (58439) - || 1996 GF20 ||15 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (58440) - || 1996 HV || 21 april 1996 || P. Pravec, L. Šarounová
|-
| (58441) - || 1996 HO1 ||19 april 1996 || Osservatorio San Vittore
|-
| (58442) - || 1996 HR9 ||17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (58443) - || 1996 HO12 ||17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (58444) - || 1996 HR12 ||17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (58445) - || 1996 HU16 ||18 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (58446) - || 1996 HN22 ||18 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (58447) - || 1996 HF24 ||20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (58448) - || 1996 HO25 ||20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (58449) - || 1996 HC26 ||20 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (58450) - || 1996 JB1 ||13 mei 1996 || NEAT
|-
| (58451) - || 1996 JF3 ||9 mei 1996 || Spacewatch
|-
| (58452) - || 1996 JG3 ||9 mei 1996 || Spacewatch
|-
| (58453) - || 1996 JB5 ||10 mei 1996 || Spacewatch
|-
| (58454) - || 1996 JD9 ||12 mei 1996 || Spacewatch
|-
| (58455) - || 1996 JZ11 ||9 mei 1996 || Spacewatch
|-
| (58456) - || 1996 JT14 ||12 mei 1996 || Spacewatch
|-
| (58457) - || 1996 JX14 ||12 mei 1996 || Spacewatch
|-
| (58458) - || 1996 KP || 21 mei 1996 || P. G. Comba
|-
| (58459) - || 1996 KK8 ||22 mei 1996 || E. W. Elst
|-
| (58460) - || 1996 LM1 ||13 juni 1996 || NEAT
|-
| (58461) - || 1996 ML || 22 juni 1996 || P. G. Comba
|-
| (58462) - || 1996 NR || 14 juli 1996 || Needville
|-
| (58463) - || 1996 NT1 ||14 juli 1996 || NEAT
|-
| (58464) - || 1996 NQ2 ||14 juli 1996 || E. W. Elst
|-
| (58465) - || 1996 NY3 ||14 juli 1996 || E. W. Elst
|-
| (58466) Santoka || 1996 OB1 ||23 juli 1996 || A. Nakamura
|-
| (58467) - || 1996 PW2 ||14 augustus 1996 || NEAT
|-
| (58468) - || 1996 QA || 16 augustus 1996 || NEAT
|-
| (58469) - || 1996 RC || 7 september 1996 || W. Offutt
|-
| (58470) - || 1996 RA1 ||10 september 1996 || NEAT
|-
| (58471) - || 1996 RS3 ||13 september 1996 || NEAT
|-
| (58472) - || 1996 RV3 ||13 september 1996 || NEAT
|-
| (58473) - || 1996 RN7 ||5 september 1996 || Spacewatch
|-
| (58474) - || 1996 RU10 ||8 september 1996 || Spacewatch
|-
| (58475) - || 1996 RE11 ||8 september 1996 || Spacewatch
|-
| (58476) - || 1996 RQ13 ||8 september 1996 || Spacewatch
|-
| (58477) - || 1996 RB26 ||14 september 1996 || NEAT
|-
| (58478) - || 1996 RC29 ||11 september 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (58479) - || 1996 RJ29 ||11 september 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (58480) - || 1996 RJ33 ||15 september 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (58481) - || 1996 ST4 ||20 september 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58482) - || 1996 TX1 ||3 oktober 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58483) - || 1996 TB2 ||3 oktober 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58484) - || 1996 TO3 ||8 oktober 1996 || W. Offutt
|-
| (58485) - || 1996 TH13 ||14 oktober 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (58486) - || 1996 TP13 ||5 oktober 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58487) - || 1996 TQ29 ||7 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (58488) - || 1996 TV33 ||10 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (58489) - || 1996 TF34 ||10 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (58490) - || 1996 TZ35 ||11 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (58491) - || 1996 TG38 ||8 oktober 1996 || E. W. Elst
|-
| (58492) - || 1996 TC44 ||6 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (58493) - || 1996 TJ52 ||5 oktober 1996 || E. W. Elst
|-
| (58494) - || 1996 UF1 ||19 oktober 1996 || L. Šarounová
|-
| (58495) - || 1996 US1 ||19 oktober 1996 || V. S. Casulli
|-
| (58496) - || 1996 UY3 ||29 oktober 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58497) - || 1996 UK4 ||29 oktober 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (58498) - || 1996 VF || 2 november 1996 || V. S. Casulli
|-
| (58499) - || 1996 VY || 3 november 1996 || Linz
|-
| (58500) - || 1996 VU1 ||6 november 1996 || A. Vagnozzi|}

Planetoïdenlijsten